The Year of the Rose – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Second Series, wydanym w Londynie w 1878 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus i wznowionym w Nowym Yorku w 1885. Utwór składa się z dziewięciu strof. Dwie z nich, pierwsza i ostatnia, są ośmiowersowe, a pozostałe dziesięciowersowe. W utworze można zaobserwować aliteracje (blade blown; witness in winter's).

The year of the rose is brief;
From the first blade blown to the sheaf,
From the thin green leaf to the gold,
It has time to be sweet and grow old,
To triumph and leave not a leaf
For witness in winter's sight
How lovers once in the light
Would mix their breath with its breath,
And its spirit was quenched not of night,
As love is subdued not of death.

Motyw róży pojawia się także w innych utworach poety, między innymi w poemacie Before the Mirror i w tragedii Rosamond. Dzieła te odwołują się do tradycji starofrancuskiej Powieści o Róży.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1878